У́лица Алекса́ндра Попо́ва — улицы в различных населённых пунктах бывшего СССР, названные в честь и память о русском изобретателе в области радиосвязи, профессоре Александре Степановиче Попове.

Россия 
 Улица Александра Попова в Томске (посёлок Холмы, Кировский район).
 Улица Александра Попова в Казани.
 Улица Александра Попова в Твери.

Украина 
 Улица Александра Попова в Киеве.

Примечания